Almaas Elman – diplomatica e attivista somala naturalizzata canadese
 Elman Ali Ahmed – imprenditore e attivista somalo
 Ilwad Elman – attivista somala naturalizzata canadese
 Mischa Elman – violinista statunitense